Miejscowości w USA:
 Mooreton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Mooreton (ang. Mooreton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland